Монкла (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 21,9 км². Население — 112 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Барселоны